650 em números romanos.
 Demência com corpos de Lewy (DCL) - doença neurodegenerativa.
 Disney Cruise Line - linha de navios cruzeiros dos Estados Unidos.
 Data Control Language
 Dialog Control Language
 .dcl, Delphi Control Library (Embarcadero Delphi)